De Beker van Finland 2016 (Fins: Suomen Cup) was de 62ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 5 januari met de eerste ronde en eindigde op 24 september 2016 met de finale in het Ratina Stadion in Tampere. Aan het toernooi deden 125 clubs mee. SJK Seinäjoki won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door HJK Helsinki na strafschoppen te verslaan. SJK Seinäjoki plaatste zich als winnaar voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2017/18.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2016
Fins voetbalelftal in 2016

2016
Finland